Andesboomjager
 Cryptische boomjager
 Eenkleurige boomjager
 Gestreepte boomjager
 Schubkeelboomjager
 Streepborstboomjager
 Streepkopboomjager
 Wenkbrauwboomjager
 Witkeelboomjager
 Zwartsnavelboomjager